Tanečnica är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Zlín, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Toppen på Tanečnica är  meter över havet.

Terrängen runt Tanečnica är huvudsakligen lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kněhyně,  meter över havet,  km nordost om Tanečnica. Runt Tanečnica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Rožnov pod Radhoštěm,  km norr om Tanečnica. I omgivningarna runt Tanečnica växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Zlín (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre